Demetz est le nom de famille de :
 André Demetz (1902-1977), général d'armée français
 Gehard Demetz (né en 1972, sculpteur sur bois italien 
 Georges Demetz (1865-1942), général de division français
 Giustina Demetz (née en 1941), skieuse alpine italienne 
 Vincenzo Demetz (1911-1990), ancien fondeur italien.